Campodonico ima više značenja:
 Campodonico, Ancona
 Campodonico, Genoa